Плессала́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плугена. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22191.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 75 км западнее Ренна, в 29 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1852 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1013 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 715 были экономически активными, 298 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 715 активных работали 673 человека (369 мужчин и 304 женщины), безработных было 42 (15 мужчин и 27 женщин). Среди 298 неактивных 63 человека были учениками или студентами, 144 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (1845—1851 годы)
 Часовня Св. Елизаветы (XVI век)
 Часовня Нотр-Дам (XVIII век)
 Усадьба Ливуайе (1628 год)
 Усадьба Креноль (XVII век)
 Усадьба Кердрё (XVIII век)
 16 мельниц

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор